Gilla steht für:

 Gilla (Abensberg), Einöde und Ortsteil der Stadt Abensberg im Landkreis Kelheim, Bayern 
 Gilla (Sängerin) (* 1950), eigtl. Gisela Wuchinger, österreichische Sängerin

Siehe auch:

 Kleingilla